Resultats del Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 de la temporada 1990, disputat al circuit de Ciutat de Mèxic el 24 de juny del 1990.

Resultats

Altres 
 Pole: Gerhard Berger 1' 17. 227

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 17. 958 (a la volta 58)

Referències 
 

Mèxic
1990